Yasunaga ist der Familienname folgender Personen:

 Fukiko Yasunaga (1920–2012), japanische Dichterin
 Reo Yasunaga (* 2000), japanischer Fußballspieler
 Sōtarō Yasunaga (* 1976), japanischer Fußballspieler
 Tōru Yasunaga (* 1951), japanischer Violinist